Osoby o tym nazwisku:
 John Treloar – australijski lekkoatleta,
 William M. Treloar – amerykański polityk